Mélès est un mot grec pouvant désigner :

 le Mélès, une rivière de Lydie près de laquelle serait né Homère ;
 Mélès de Lydie, un roi semi-légendaire du même pays ;
 les Meles, genre animal auquel appartiennent les blaireaux.

